A língua amárica ou simplesmente amárico (አማርኛ āmariññā), também conhecida como Língua Etíope, é uma língua camito-semítica do tronco das línguas afro-asiáticas. É o idioma oficial da Etiópia, com cerca de 21 milhões de falantes nativos e não nativos. O idioma serve como a língua de trabalho oficial do país, e é também o idioma de trabalho de vários dos estados dentro do sistema federal. É falada como primeira língua pelos amaras e como língua franca por outras populações que residem na Etiópia. O amárico é a segunda língua semítica mais falada no mundo, depois do árabe. Não se deve confundir o amárico com o aramaico, língua falada em partes do Oriente Médio, embora ambas sejam línguas de origem semítica.

Sistema de escrita 
O amárico é escrito da esquerda para a direita usando o sistema de escrita Ge'ez, chamado nas línguas semíticas da Etiópia, Fidäl (ፊደል), "sistema de escrita", "letra", "caráter" ou abugida (አቡጊዳ ), dos primeiros quatro símbolos, que deram origem ao termo linguístico moderno abugida.

Não há um acordo a respeito de como transliterar o amárico em caracteres latinos. Os exemplos mostrados na tabela abaixo representam um sistema que é comum, mas não universal entre os linguistas especialistas em línguas etio-semíticas. As consoantes ejetivas do amárico correspondem às "consoantes enfáticas" do proto-semítico, geralmente transcritas com um diacrítico abaixo da letra.

As tabelas para as consoantes e vogais mostram estes símbolos entre parênteses quando estes diferem dos símbolos do IPA.

Escrita

Abuguida

Geminação
Como na maioria das outras línguas semíticas etíopes, geminação é  contrastivo em amárico.  Ou seja, o comprimento consonantal pode distinguir palavras umas das outras; por exemplo,  alä  'ele disse',  allä  'existe';  yǝmätall  'ele bate',  yǝmmättall  'ele vai ser atingido'.  A geminação não é indicada na ortografia amárica, mas os leitores amáricos normalmente não consideram isso um problema. Esta propriedade do sistema de escrita é análoga às vogais da língua árabe.

Línguas da Etiópia